«Пресс-клуб» — первая телепрограмма АТВ. Выходила на советском, а затем на российском телевидении (на разных каналах) с 29 сентября 1989 по 23 декабря 2002 года. Жанр — ток-шоу.

«Телевизионный клуб, в котором встречаются и общаются представители прессы» — описание концепции на сайте компании-производителя. Проект называется «едва ли не самой громкой ТВ-передачей перестроечного времени. В эфире кипели такие страсти, что мягкая интеллигентная ведущая Кира Прошутинская не могла сдержать эмоций спорщиков».

История программы 
Программа появилась в 1989 году. Её придумала руководитель отдела публицистики Главной редакции программ для молодёжи ЦТ СССР Кира Прошутинская как альтернативу информационным программам, в частности, набирающему популярность «Взгляду»:
Создатели АТВ — Кира Прошутинская, режиссёр известных телепрограмм «От всей души», «А ну-ка, девушки!», «Мир и молодёжь», «12-й этаж» и «Взгляд», и её муж Анатолий Малкин — ждали выхода в эфир своей первой передачи почти год. «Пресс-клуб», придуманный как свободная дискуссия о просмотренных в студии актуальных телесюжетах, явно опережал время. Но после многодневного съездовского ток-шоу в прямом эфире программа обречена на успех. Острота дискуссий обеспечивается подбором гостей-участников, среди которых известные публицисты, авторы модных и нашумевших публикаций, одиозные политические и культурные персонажи, прочие острословы и возмутители общественного спокойствия. Прошутинская, в любых ситуациях сохраняя имидж интеллигентной хозяйки светского салона, в котором никто не должен быть обижен невниманием и каждый имеет право на полноту высказывания, уверенно дирижирует любой из затеянных дискуссий, не допуская «выхода из берегов» и принуждая всех держаться в рамках жанра. Из первых передач без ведома авторов топорно вырезают наиболее щекотливые эпизоды, что лишь усиливает зрительский интерес к «Пресс-клубу».

Изначально передача выходила раз в один месяц. В 1990 году в её рамках опробован проект «Глас народа» (более известное название — «Будка гласности»): любой зритель, зайдя в установленную на улице будку, мог сказать в эфир всё, что заблагорассудится. Проект был вскоре закрыт ввиду ухода его автора Ивана Кононова на 4-й канал Останкино.

Восемь лет площадкой программы была Первая программа ЦТ (с 1992 — 1-й канал Останкино, с 1995 — ОРТ). В декабре 1997 года «Пресс-клуб» был закрыт руководством ОРТ в связи с его устаревшим форматом, низкими рейтингами и (по свидетельству Ирины Петровской) постепенным переходом канала в сторону увеличения и без того многочисленных развлекательных программ. 

 
А „Пресс-клуб“ закрывают. По версии ОРТ, нет рейтинга, программа себя изжила. <…> Нет, решительно не вписывается такой „Пресс-клуб“ в идеологию канала, где разыгрывают килограммы золота, угадывают мелодии и животных, …в идеологию бульварного телевидения, где зрителя развлекают и отвлекают, а вовсе не просвещают и не приобщают к серьёзным размышлениям…

При этом ведущая передачи Кира Прошутинская считает, что проект был убран с ОРТ в связи с конфликтом независимых телепроизводителей, в том числе и АТВ, с владельцем канала Борисом Березовским, а также из-за прекращения поступления денег от канала за уже выпущенные выпуски.

В книге «Красная дюжина. Крах СССР: они были против» утверждается, что первое публичное употребление слова «журналюга» зафиксировано в эфире программы «Пресс-клуб» (в 1993 году, в выпуске о членах ГКЧП) во время полемики между Александром Градским и Кирой Прошутинской.

С 1998 года в течение 10 месяцев передача выходила на канале «ТВ Центр», но уже не в прямом эфире.

На канале РТР проект выходил в эфир в 2000—2002 годах.

Последний выпуск вышел 23 декабря 2002 года на канале REN-TV. Высказывалось мнение, что «аудитория стала отбираться по принципу brain-control и передача умерла».

В 2007 году ведущая, для которой эта передача была «звёздной», на вопрос «Скажите, когда же наконец вернется в эфир „Пресс-клуб“?» ответила:

Годом ранее та же Кира Прошутинская утверждала:

Новая версия 
С 16 апреля 2010 года по 10 июня 2011 года на телеканале «Культура» (по пятницам в 22:35) выходила новая версия программы под названием «Пресс-клуб XXI».

Ведущие 
 Кира Прошутинская
 Павел Веденяпин
 Андрей Максимов
 Ирина Петровская
 Валерий Комиссаров
 Игорь Угольников
 Иван Кононов
 Александр Кабаков

См. также 

 «Взгляд»
 Дмитрий Дибров
 Иван Демидов
 Евгений Ю. Додолев
 Дмитрий Захаров
 Олег Вакуловский

 Игорь Кириллов
 Владислав Листьев
 Сергей Ломакин
 Анатолий Малкин
 Михаил Маркелов
 Владимир Молчанов

 Владимир Мукусев
 «Ностальгия»
 Александр Политковский
 Кира Прошутинская
 Владислав Флярковский
 ATV

Примечания

Ссылки 
 Сайт АТВ 
 Старый сайт АТВ 
 Авторское Телевидение
 
 Заставки АТВ на YouTube

Молодёжные программы Центрального телевидения
Телепередачи 1-го канала Останкино
Программы АТВ
Ток-шоу
Телепередачи Первого канала
Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи ВГТРК
Передачи ТВ Центр
Телепередачи телекомпании РЕН ТВ
Телепередачи, запущенные в 1989 году
Телепередачи, закрытые в 2002 году
Телепередачи СССР по алфавиту
Телепередачи России